Iōannīs Mītropoulos – ginnasta greco
 Tasos Mītropoulos – ex calciatore greco
 Viktōr Mītropoulos – ex calciatore greco